Тарзан е персонаж, създаден от Едгар Бъроуз.

Тарзан може да се отнася още за:

 Книги
 „Тарзан, храненикът на маймуните“ (Tarzan of the Apes, 1912)
 „Завръщането на Тарзан“ (The Return of Tarzan, 1913)
 „Тарзан и неговите зверове“ (The Beasts of Tarzan, 1916)
 The Son of Tarzan, 1917
 Tarzan and the Jewels of Opar, 1918
 Jungle Tales of Tarzan, 1919
 Tarzan the Untamed, 1920
 „Страшният Тарзан“ (Tarzan the Terrible, 1921)
 „Тарзан и златният лъв“ (Tarzan and the Golden Lion, 1923)
 „Тарзан и хората-мравки“ (Tarzan and the Ant Men, 1924)
 „Тарзан, господарят на джунглите“ (Tarzan, Lord of the Jungle, 1928)
 „Тарзан в тайната империя“ (Tarzan and the Lost Empire, 1929)
 „Тарзан в сърцето на света“ (Tarzan at the Earth's Core, 1930)
 Tarzan the Invincible, 1931
 Tarzan Triumphant, 1932
 Tarzan and the City of Gold, 1933
 Tarzan and the Lion Man, 1934
 Tarzan and the Leopard Men, 1935
 Tarzan's Quest, 1936
 Tarzan and the Forbidden City, 1938
 Tarzan the Magnificent, 1939
 Tarzan and the Foreign Legion, 1947
 Tarzan and the Madman, 1964
 Tarzan and the Castaways, 1965

 Кино и телевизия
 „Тарзан“ (Tarzan, Lord of the Jungle), анимационен сериал (1976-1984)
 „Тарзан от рода Грейстоук“ (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes), британски филм от 1984 година
 Tarzan of the Apes, анимационен филм от 1999 година
 „Тарзан“, анимационен филм от 1999 година
 Тарзан и Джейн (Tarzan & Jane), анимационен филм от 2002 година
 Тарзан 2, анимационен филм от 2005 година
 Легендата за Тарзан, американски филм от 2016 година